Mantzaris ist der Familienname folgender Personen:

 Antonis Mantzaris (* 1986), griechischer Basketballspieler
 Vangelis Mantzaris (* 1990), griechischer Basketballspieler